Ста́сов — русская фамилия. Известные носители:

Стасов
 Стасов, Василий Петрович (1769—1848) — русский архитектор, отец Владимира Стасова и Дмитрия Стасова, дед Елены Стасовой.
 Стасов, Владимир Васильевич (1824—1906) — русский музыкальный и художественный критик, сын Василия Стасова, брат Дмитрия Стасова, дядя Елены Стасовой.
 Стасов, Дмитрий Васильевич (1828—1918) — русский общественный деятель, адвокат, директор Русского музыкального общества, сын Василия Стасова, брат Владимира Стасова, отец Елены Стасовой.
 Стасов, Михаил (род. 1974) — один из псевдонимов Александра Реввы. 
 Стасов, Павел Михайлович (1936—2018) — советский спортсмен и тренер по стрельбе из лука, заслуженный тренер ЯАССР.

Стасова

Населённые пункты 
 Стасов — хутор, Ахтубинский район Астраханской области

См. также 
 Улица Стасова